Yangshan, port de Chine, au sud de Shanghai
 Îles Yangshan, ensemble d'îles au large de Shanghai, où est implanté le port du même nom
 Yangshan, xian de la province chinoise du Guangdong

Homonymie de toponyme